Solesmes puede referirse a: 

 Solesmes, comuna francesa situada en Norte.
 Solesmes, comuna francesa situada en Sarthe.
 Abadía de Solesmes, benedictina, situada en el departamento de Sarthe, región Países del Loira, Francia.